Le concours de nouvelles d'XYZ est un concours littéraire organisé par la revue XYZ. Tenu sur une base annuelle depuis 1989, le concours a pour but de récompenser des talents émergents travaillant la forme narrative brève. Depuis 1990, la revue remet un prix qui consiste en une récompense monétaire et une publication de la nouvelle gagnante dans les pages de la revue.

Lauréats et Lauréates

Notes et références 

 « Le Laterrois Rémi-Julien Savard impressionne au concours de nouvelles annuel de XYZ », dans Le Quotidien, 14 août 2021. (consulté le 15 août 2021)
« Pascal Blanchet, gagnant du concours de la nouvelle XYZ », Isabelle Beaulieu, dans Les libraires, 28 août 2020. (consulté le 9 août 2021)

 « Pascal Blanchet gagnant du concours littéraire du magazine XYZ », Anne-Frédérique Tremblay, dans L’oie blanche, 13 octobre 2020. (consulté le 9 août 2021)

 « Récompenses », dans Nuit blanche, septembre 2015. (consulté le 9 août 2021)

 « CONCOURS de XYZ. La revue de la nouvelle- 2000$ au lauréat ou à la lauréate! Date limite décembre 2019 », Marie-Josée Boucher, dans InfoCulture.biz, 20 août 2019. (consulté le 9 août 2021)

 « Les 30 ans de la revue de la nouvelle XYZ célébrés avec Récompenses », Réjeanne Bouchard, dans InfoCulture.biz, 26 septembre 2015. (consulté le 9 août 2021)

 « Un concours de nouvelles lancé par la revue XYZ », dans Nuit Blanche, 22 août 2019. (consulté le 9 août 2021)

XYZ
XYZ